Конор Шири (; род. 8 июня 1992, Уинчестер) — американский хоккеист, нападающий, игрок «Вашингтон Кэпиталз».

В составе «Питтсбург Пингвинз» двухкратный обладатель Кубка Стэнли (2016, 2017).

Карьера 
На студенческом уровне выступал за команду «У-Масс Массачусестс Амхерст», команду представляющую одноимённый университет.

В 2015 году подписал двухлетний контракт с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», фарм-клубом «Питтсбург Пингвинз» В декабре 2015 года был вызван в состав «Питтсбурга». В составе «пингвинов» он стал двухкратым обладателем Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах.
 
30 июля 2017 года переподписал контракт с клубом на три года.

27 июня 2018 года вместе с Мэтт Ханвиком был обменян в «Баффало Сейбрз» на выбор на драфте в 4-ом раунде в 2019 году. Проведя в составе «Баффало» два сезона, был возвращён в «Питтсбург», в котором доиграл до конца сезона и стал свободным агентом.

22 декабря 2020 года подписал контракт на один год с «Вашингтон Кэпиталз». В апреле 2021 года продлил контракт со «столичными» на два года.

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Выпускники Академии Кушинга
Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «УМасс Минитмен» (хоккей)
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Обладатели Кубка Стэнли